

Населені пункти та їхні частини

 Кронґ — село в гміні Слівіце Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кронґ — село в гміні Староґард-Ґданський Староґардського повіту Поморського воєводства
 Кронґ — село в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Кронґ — частина села Глідно (Глудно) в гміні Нозджець Березівського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки